Ulrich II van Weimar, graaf van Weimar-Orlamünde (1070-1112), markgraaf van Krain-Istrië
 Ulrich II van Karinthië, hertog van Karinthië (1181-1202)
 Ulrich II van Württemberg, graaf van Württemberg (1265-1279)
 Ulrich II van Oost-Friesland, graaf van Oost-Friesland (1628-1648)